Seznam divizij z zaporedno številko 92.

Seznam 
 Pehotne
 92. pehotna divizija (ZDA)
 92. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi